Bezdany – wieś w gminie Bezdany
 Bezdany – miasteczko w gminie Bezdany
 Bezdany – gmina w rejonie wileńskim
 Bezdany – stacja kolejowa w gminie Bezdany